Waffle – dolce statunitense, derivato dal gaufre
 Waffle – rivista giapponese della casa editrice Bunkasha
 Waffle – bulletin board system
 Waffle – personaggio della serie animata Catscratch